Příjmení Hocke nese více různých osobností:

 Gustav René Hocke (1908–1985) – německý žurnalista, historik literatury a kultury
 Jan Hocke (1874–1940) – český pedagog a kartograf
 Josef Hocke (1886–1941) – československý politik německé národnosti
 Wenzel Hocke (1732–1808) – katolický kněz